Yamaha Ténéré ist der Name folgender Motorradmodelle von Yamaha Motor:

 Yamaha XT 600 Z Ténéré, 1983–1991
 Yamaha XTZ 660 Ténéré, 1991–1999
 Yamaha XTZ 750 Super Ténéré, 1989–1997
 Yamaha XT 660 Z Ténéré, ab 2008
 Yamaha XT 1200 Z Super Ténéré, ab 2010
 Yamaha Ténéré 700